Hög kan syfta på:

 Hög, Kävlinge kommun – en småort i Kävlinge kommun
 Hög, Hudiksvalls kommun – en ort i Hudiksvalls kommun
 Hög, Falköpings kommun – en by i Falköpings kommun
 -hög – ett ortnamnsefterled

Se även
 Gravhög
 Höjd